Rödingsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Rödingsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (7,01 ha)
Rödingsjön (Dorotea socken, Lappland, 718015-149177), sjö i Dorotea kommun,  (21,9 ha)
Rödingsjön (Dorotea socken, Lappland, 718605-146804), sjö i Dorotea kommun,  (9,38 ha)
Rödingsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 719575-149917), sjö i Vilhelmina kommun,  (30,1 ha)
Rödingsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 720855-149210), sjö i Vilhelmina kommun,  (64,4 ha)
Rödingsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 721049-150502), sjö i Vilhelmina kommun,  (44,5 ha)
Västra Rödingsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (17,5 ha)
Östra Rödingsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (23,3 ha)

Se även 
 Rödingsjö (naturreservat) – ett naturreservat i Dorotea kommun
Rödingträsket
Rödingtjärn
Rautujärvi (finska)
Rávdok (samiska)
Raudoksjöarna (samiska/svenska)
Rautojaure (samiska)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn